São Francisco do Sul kan syfta på:

Brasilien 

 São Francisco do Sul (kommun), Santa Catarina, 
 São Francisco do Sul (ort), Santa Catarina,